Wyścig na 10 km na otwartym akwenie mężczyzn podczas odbywających się w Szanghaju mistrzostw świata w pływaniu został rozegrany 20 lipca 2011 roku.

Na starcie stanęło 68 zawodników, z których sklasyfikowanych zostało 62.

Tytuł mistrzowski zdobył Grek Spiridon Janiotis wraz z pozostałymi zawodnikami z pierwszej dziesiątki uzyskując awans na londyńskie igrzyska olimpijskie.

Wyniki

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2011